Rothlin ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Rothlin (1888–1972), Schweizer Pharmakologe
 Stephan Rothlin (* 1959), Schweizer Wirtschaftsethiker